Théophile Jeusset, écrivain nationaliste breton et un militant d'extrême-droite ;
 Charles Jeusset, orfèvre rennais associé à Émile Évellin